Santa Cruz Do Xingu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz Do Xingu (samhälle i Brasilien), Mato Grosso, Santa Cruz do Xingu, 
 Santa Cruz do Xingu, kommun, Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar